Petrus Adrianus Bergsma (1743-1824), grietman van Dantumadeel
 Johannes Casparus Bergsma (1775-1818), grietman van Oostdongeradeel
 Titia Bergsma (1786–1821), Nederlandse vrouw die in 1817 Japan bezocht
 Cornelis Adriaan Bergsma (1796-1859), dokter in Hoorn (1825), hoogleraar toegepaste scheikunde in Gent (1825-1830), en buitengewoon hoogleraar botanica in Utrecht (1830-1859)
 Willem Adriaan Bergsma (1829-1901), politicus
 Jacob Hendrik Bergsma (1838-1915), politicus en Minister van Koloniën
 Edo Johannes Bergsma (1862-1942), burgemeester van Enschede en voorzitter ANWB
 Pieter Bergsma (1927-2012), Nederlands kampioen dammen
 Stella Bergsma (1973-), Nederlandse zangeres in de groep EinsteinBarbie
 Jorrit Bergsma (1986-), Nederlands langebaan- en marathonschaatser
 Heather Bergsma (1989-), sinds 2015 echtgenote van Jorrit

Friese achternaam